«Американская история ужасов» — американский сериал ужасов, созданный Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком в жанре антология, вследствие чего каждый сезон отличается от предыдущего: рассказывает другую историю, имеет других персонажей, имеет своё начало, середину и конец. Так, первый сезон, «Дом-убийца», рассказывает историю семьи, переехавшей в 2011 году в Лос-Анджелес, Калифорния, в старинный дом, в котором до сих пор живут его умершие жильцы. Второй сезон, «Психбольница», разворачивается в 1964 году в Массачусетсе, в психиатрической клинике для душевно больных. Действия третьего сезона, «Шабаша», происходят в 2013 году в Новом Орлеане, Луизиана, и рассказывают историю о ведьмах современности. Четвёртый сезон, «Фрик-шоу», повествует о нелёгкой жизни цирка уродов на закате славы в 1952 году в маленьком городке во Флориде. Пятый сезон, «Отель», показывает историю хозяев, рабочих и постояльцев мрачного и загадочного отеля «Кортез» в центре Лос-Анджелеса в 2015 году. В шестом сезоне, «Роанок», мы наблюдаем за историей молодой семьи в 2014—2016 годах, которая рассказывается через сериалы «Мой кошмар в Роаноке» и «Роанок: три дня в аду». «Культ», седьмой сезон, происходит в 2016 году и показывает историю граждан маленького городка в Мичигане во время террора со стороны загадочного культа после выборов президента США.

Несмотря на жанр антологии, в сериале есть персонажи, которые появляются в нескольких сезонах одновременно. Билли Дин Ховард (Сара Полсон), Марси (Кристин Эстабрук) и Чарльз Монтгомери (Мэтт Росс) появляются в «Доме-убийце» и «Отеле». Сестра Мэри Юнис Макки (Лили Рэйб), Пеппер (Наоми Гроссман) и доктор Артур Арден (Джеймс Кромвелл, как Арден в старости, Джон Кромвелл, как Арден в молодости) появляются в «Психбольнице» и «Фрик-шоу». Куинни (Габури Сидибе) встречается в «Шабаше» и «Отеле». Лана Уинтерс (Сара Полсон) показана в «Психбольнице» и «Роаноке», а также она упоминается в «Культе». Пеппер вместе с Джимми Дарлингом (Эван Питерс), Мипом (Бен Вулф) и клоуном Твисти (Джон Кэрролл Линч) появляются во «Фрик-шоу» и «Культе».

Повторяющиеся персонажи 
Обозначения в таблице
В таблице приведены только персонажи, которые появлялись в двух или более сезонах антологии.

Актёры

Примечания 

Американская история ужасов